Leiosalpinx är ett släkte av mossdjur. Leiosalpinx ingår i familjen Leiosalpingidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Leiosalpinx